Polyorchis är ett släkte av nässeldjur. Polyorchis ingår i familjen Polyorchidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Hydrozoer
Polyorchis